Михаил Иванович Коваленко:
 Коваленко, Михаил Иванович (1872—1918) — русский агроном и общественный деятель, член Государственной думы.
 Коваленко, Михаил Иванович (1914—2001) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1958).